Jak and Daxter: The Lost Frontier — игра в жанре платформер, разработанная High Impact Games и изданная Sony Computer Entertainment для PlayStation 2 и PlayStation Portable. Анонс игры состоялся 1 апреля 2009 года, а сама игра вышла 3 ноября 2009 года в США. Это уже шестая игра в серии Jak and Daxter. Критики в целом положительно отзывались об игре, им понравился геймплей, графика и воздушные бои, но не понравились неудобные углы камеры и безвкусная, повторяющаяся среда.

Геймплей 
Геймплей Jak and Daxter: The Lost Frontier собрал особенности всех предыдущих частей (за исключением Jak X: Combat Racing). В игре представлена полная свобода действий, а также дают возможность самому выбирать миссию для выполнения (искл. сюжетные миссии). В игре у Джека, помимо оружия, есть способности, позволяющие ему замедлять время, атаковать врагов Тёмным Эко и подниматься в воздух. В отличие от предыдущих частей Jak and Daxter, в этой игре, уровни можно пройти только определённым способом. В игре также дают возможность управлять компаньоном Джека-Декстером, который попал в ванну с тёмным эко и стал огромным монстром, уничтожающий всё вокруг. В игре представлено несколько видов врагов, таких, как роботы, существа, мутировавшие от Темного Эко, пираты и прочие. Также в игре появились авиамиссии, которые и понравились критикам. Они получились красочными и интересными, но, несмотря на все плюсы игры ей не удалось стать такой же популярной, как и Jak 3.

Сюжет 
Сюжет игры разворачивается после действий Jak 3. В мире Джека заканчивается Эко-энергия, и планете грозит уничтожение.Джек и Декстер сопровождают Киру, чтобы она смогла стать Мудрецом. Но не они одни заинтересованы в поиске нового источника Эко. Им придется столкнуться с воздушными пиратами, а также с таинственной нацией Аэропанцев (Aeropans). С помощью новых друзей неразлучной парочке предстоит нелегкая работа. Тем более, что новые знакомые предстают в неожиданном свете, а Декстер волею случая под действием Темного Эко (Dark Eco) обретает возможность превращаться в жуткого монстра.

Саундтрек 
Саундтрек к игре Jak and Daxter: The Lost Frontier, был выпущен на iTunes 3 ноября 2009 года и получил положительные отзывы.

Критика 

В целом критики хорошо оценили игру. GameSpot сказал, что это достойное дополнение истории Jak and Daxter.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт локализованой версии игры

Компьютерные игры 2009 года
Платформеры
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation Portable
Компьютерные игры, разработанные в США
Jak and Daxter
Компьютерные игры, изданные Sony Interactive Entertainment